Плавеч може бити:

 Плавеч (Стара Љубовња), насељено мјесто у округу Стара Љубовња, Прешовски крај, Словачка Република
 Плавеч (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република